Пушкаревка или Пушкарёвка — название населённых пунктов на Украине:

 Пушкарёвка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Пушкаревка — село в Сумском районе Сумской области.